Angelika Klingel (* 28. Januar 1961 in Gerlingen als Angelika Schweizer) ist eine baden-württembergische Politikerin der SPD und Sozialarbeiterin. Von 2009 bis Ende 2014 war sie Vorsitzende des Landesfrauenrats Baden-Württemberg.

Leben und Werdegang 
Nach dem Grundstudium der Diakonie und Sozialarbeit an der Evangelischen Hochschule auf der Karlshöhe in Ludwigsburg (1983–1985) absolvierte sie ein Anerkennungsjahr in der Kirchengemeinde Gerlingen. Aufgrund der Geburt ihrer Kinder 1986 und 1989 unterbrach sie das Studium und holte 1996 bis 1998 das Hauptstudium nach. Zwischen 1998 und 2004 war sie Referentin für die Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen im Gemeinde- und Kirchenbezirk beim Frauenwerk der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und machte von 2003 bis 2004 berufsbegleitend den Abschluss als Sozialwirtin an der FH Esslingen.

2004 wurde sie erste Vorsitzende der Evangelischen Frauen in Württemberg, einem Dachverband von 29 Fachverbänden. Seit 2006 leitet sie als Geschäftsführerin das Evangelische Müttergenesungswerk in Württemberg mit den drei Frauen- und Mutter-Kind-Kurkliniken in Scheidegg, Loßburg und Bad Wurzach und ist unter anderem seit 2012 Kuratorin der Elly-Heuss-Knapp-Stiftung des Müttergenesungswerks in Berlin.

Klingel ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Politik

Landesfrauenrat 
2006 wurde Klingel Mitglied des Vorstands des Landesfrauenrates Baden-Württemberg. Von 2009 bis Ende 2014 war Klingel ehrenamtliche erste Vorsitzende des Landesfrauenrates Baden-Württemberg und vertrat diesen in folgenden Landesgremien: Fachbeirat Gender Mainstreaming, Gesundheitsforum, Landesjugendhilfeausschuss, Fachkräfte-Allianz und Demografischer Wandel – Netzwerk der „Räte“. Klingels Nachfolgerin im Amt ist Manuela Rukavina.

Landtagskandidatur 
Im Dezember 2014 trat Angelika Klingel in die SPD ein. Im März 2015 wurde sie als Kandidatin der SPD im Wahlkreis Leonberg für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016 nominiert. Sie verfehlte den Einzug in den Landtag.

Kirchliches Ehrenamt 
Seit 2013  ist Klingel Synodale der 15. Landessynode der Evang. Landeskirche in Württemberg. Darin ist sie Mitglied des Gesprächskreises Offene Kirche sowie Mitglied im Finanzausschuss.

Mitautorschaft

Weblinks 
 Landesfrauenrat (LFR) Baden-Württemberg

Einzelnachweise 

Frauenrechtler (Deutschland)
Sozialarbeiter
Diakon (evangelische Kirchen)
Person (Evangelische Landeskirche in Württemberg)
SPD-Mitglied
Deutscher
Geboren 1961
Frau